W Polsce
 Palikówka – część wsi Filipowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Palikówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Palikówka – dawna gromada